BiH:
 Johovac (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Johovac (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj